Die Hurrikansaison 2007 wird in verschiedene geographische Regionen unterteilt:
Atlantische Hurrikansaison 2007
Pazifische Hurrikansaison 2007
Pazifische Taifunsaison 2007